Il depuratore di Cuma è un impianto di inertizzazione di fanghi e liquami domestici sito a Cuma (NA).

Organizzazione 
Attualmente il depuratore riceve un flusso di circa 800000 l di liquami con una quantità di idrocarburi superiore a 2500 mg/l, ogni 24 ore.

Prospettive sul depuratore 
Al 31 gennaio 2002 risale il primo sequestro dalla magistratura per la mancata vigilanza sulla natura dei liquami sversati. Dissequestro al quale è seguita una multa di 500 milioni di lire da parte del Ministero di Giustizia. Nel 2009 si verificò uno sciopero degli operai a causa della mancata liquidazione degli stipendi che determinò lo sversamento accidentale in mare di liquami tossici per oltre 30 ore di seguito. Attualmente la Hydrogest ha rescisso il contratto con la Regione a causa di un contenzioso di natura finanziaria. Ne sono seguiti scioperi e sit-in degli operai con analoghe manifestazioni dannose per l'ambiente anche se di minor durata di quella del 2009.

Bibliografia 
 ”Il Mattino”, 31 gennaio 2002, Cuma, depuratore sotto tutela.
 ”Il Mattino”, 6 maggio 1998, Il depuratore in funzione a maggio.

Collegamenti esterni 
 
 

Torna al menù principale

Impianti di trattamento dei rifiuti in Campania
Cuma